Rivage
Rivage (Panama)
Rivage (Sprimont)
Rivage (Stavelot)
Rivage des intouchables
Rivageois
Rivages
Rivages/Casterman/Noir
Rivages/Mystère
Rivages/Noir